Сборная Клэра по гэльским играм, как орган управления — Клэрский совет Гэльской атлетической ассоциации или Совет графства Клэр при Гэльской атлетической ассоциации (, ), транслитерированное название Клэр ГАА — команда графства Клэр, выступающая в соревнованиях Гэльской атлетической ассоциации. Относится к числу 32  острова Ирландия, заведует развитием гэльских игр в графстве Клэр как на уровне отдельных команд, так и всего графства.

Наиболее известна команда графства по хёрлингу, которая выиграла шесть чемпионатов Манстера (последний в 1998 году) и четыре всеирландских чемпионата (первый в 1914 году, второй в 1995 году — рекордная пауза между двумя чемпионствами по хёрлингу на острове). Ещё два титула были взяты в 1997 и 2013 годах. В настоящее время команда по хёрлингу играет в 1-м дивизионе Национальной лиги хёрлинга.

Стадион 
Главным стадионом сборной Клэра является «» (, ), на котором проводятся соревнования по хёрлингу, гэльскому футболу, камоги и женскому гэльскому футболу. Стадион получил имя в честь основателя Гэльской атлетической ассоциации . Изначально вместимость этого стадиона составляла 28 тысяч мест, однако в 2011 году число мест сократилось до 14864 по соображениям безопасности. Над местами за воротами и вдоль одной из боковых линий поля установлены крыши.

В 2006 году ходили слухи о возможности сноса стадиона и строительства новой арены на 42 тысячи мест: планировалось буквально продать стадион какой-то из компаний, однако в 2009 году ирландскую экономику поджидал кризис, что привело к свёртыванию этой программы. С 2009 по 2012 годы руководство Клэрского совета Гэльской атлетической ассоциации выделило около 500 тысяч евро на обновление стадиона: установку заграждений вокруг поля и уход за газоном. Очередное обновление стадиона началось в 2015 году: была с нуля отстроена главная трибуна, открыты новые выходы на стадион с северной стороны. В конце 2017 года стадион был готов: его вместимость в новом сезоне составляла уже 19 тысяч человек. 17 июня 2018 года на новом стадионе впервые перед матчем были проданы абсолютно все билеты (перед игрой по хёрлингу против ). В настоящее время здесь проводятся игры плей-офф  и .

Хёрлинг

История сборной

Ранние успехи (1889—1932) 

Клэрский совет Гэльской атлетической ситуации был образован в 1887 году. В 1889 году у Клэр появился первый титул чемпионов Манстера: в финале от борьбы отказалась . Клэр вышел во всеирландский финал, однако проиграл Дублину со счётом 1-6 — 5-1. В 1914 году Клэр выиграл второй титул чемпионов Манстера, победив  со счётом 3-2 — 3-1. В полуфинале всеирландского чемпионата Клэр нанёс сухое поражение Голуэю со счётом 6-6 — 0-0, а в финале обыграл Лиишь со счётом 2-4 — 1-2. Первым капитаном-всеирландским чемпионом сборной Клэра стал . В 1932 году Клэр снова победил в чемпионате Манстера, выиграв в финале у  со счётом 5-2 — 4-1, но во всеирландском чемпионате проиграл  со счётом 2-3 — 3-3.

Эпоха Джера Лахнейна (1995—2000) 
На протяжении более чем полувека с момента последнего чемпионства Клэр терпел неудачу за неудачей. После поражений в финалах чемпионата Манстера 1993 и 1994 годов был уволен , и его место занял . В 1995 году Клэр совершил мощный камбэк в хёрлинге: сначала в полуфинале против  при счёте 2-13 — 2-09 в пользу Корка клэрцы заработали аут. Ферги Туохи ввёл мяч из аута, и с линии вратарской  поразил ворота, забив трёхочковый гол и выведя Клэр в финал. Затем была финальная игра против , ход которой Клэр уверенно контролировал и выиграл 1-17 — 0-11, завоевав первый за 63 года титул чемпиона Манстера. Во Всеирландском полуфинале клэрцам достался Голуэй, с которым те легко разобрались, победив 2-1 — 0-7, а в финале их ждали игроки сборной Оффали. В финальном поединке во втором тайме после розыгрыша штрафного от капитана клэрцев  мяч угодил в штангу и срикошетил на стоявшего на линии штрафной площадки , который вогнал мяч в сетку ворот. Этим трёхочковым голом он предрешил победу Клэр и принёс первый за 81 год титул всеирландских чемпионов в хёрлинге (победа 2-8 — 1-13).

В 1996 году, однако, Клэр быстро сложил полномочия всеирландских чемпионов и чемпионов Манстера, проиграв в первом же матче чемпионата Манстера  со счётом 0-15 — 1-13. Зато в 1997 году Клэр легко вышел в финал чемпионата Манстера, обыграв  и : в финале их поджидал , который клэрцы обыграли 1-18 — 0-18 в упорной борьбе. Во всеирландском полуфинале их ожидала , которую Клэр обыграл 1-17 — 1-13, а в финале их поджидал Типперэри — на правах финалистов последние попали в четвертьфинал Всеирландского чемпионата и прошли с боем в финал. В конце матча счёт был 2-13 — 0-19 благодаря забитому типперэрийцами трёхочковому голу в ворота Клэра, однако клэрцы в конце матча благодаря попаданию между штанг (одноочковому голу) в исполнении  вырвали победу и стали трижды Всеирландскими чемпионами, а сам О’Коннор с 7 очками (7 попаданий между штанг) заполучил приз лучшего игрока в хёрлинг по итогам года.

В 1998 году Клэр отстоял титул чемпионов Манстера: в полуфинале был побеждён  со счётом 0-21 — 0-13, а в финале их поджидал . В первом матче была зафиксирована ничья 1-16 — 3-10 (ничью спас гол в ворота, забитый Полом Флинном), а во втором матче Клэр выиграл 2-16 — 0-10 и вышел в полуфинал Всеирландского чемпионата против Оффали. Первая встреча полуфинала завершилась вничью 1-13 — 1-13. Во втором матче Клэр вёл 2-10 — 1-16, однако на стадионе начались беспорядки: недовольные болельщики Оффали стали выбегать на поле и садиться туда, из-за чего игру пришлось остановить ещё до истечения 70 минут. В итоге понадобился третий матч, в котором Клэр потерпел поражение 0-13 — 0-16.

Конец эры Джера Лахнейна наступил спустя два сезона: в 1999 году, пройдя  в полуфинале чемпионата Манстера, клэрцы проиграли  0-14 — 1-15 и отправились в четвертьфинальный раунд, где попали на Голуэй и победили его в переигровке 3-18 — 2-14. В полуфинале, однако, их остановил  (1-13 — 2-14). Через год в полуфинале чемпионата Манстера против Типперэри клэрцы проиграли 1-14 — 2-19, и Лахнейн был уволен.

Эпоха Дэйви Фитцджеральда (2012—2016) 
К 2012 году у команды сменилось пять тренеров, не принесших никаких успехов клубу: с 2008 года Клэр не побеждал ни в одном матче чемпионата Манстера и пребывал во втором ярусе Национальной лиги хёрлинга. Новым наставником стал . Первым успешным шагом стала победа в дивизионе 1B Национальной лиги хёрлинга и выход в высший дивизион. В чемпионате Манстера Клэр проиграл  со счётом 1-18 — 2-17 и отправился в квалификацию против Дублина: в той игре дебютировал , который забил один гол в ворота и два над перекладиной и принёс победу Клэру со счётом 1-16 — 0-16. В следующем раунде квалификации Клэр проиграл  со счётом 1-20 — 3-18.

В 2013 году выступление Клэр в чемпионате Манстера началось с игры против : по итогам первого тайма счёт был 0-8 — 1-9, а в итоге была одержана победа со счётом 2-20 — 1-15, первая для клэрцев с 2008 года. В полуфинале команда проиграла  0-15 — 0-23 и отправилась в квалификацию, обыграв там Лиишь и  и пройдя в четвертьфинал Всеирландского чемпионата. Противником по четвертьфиналу стал Голуэй, который был повержен со счётом 1-23 — 2-14, а в полуфинале их поджидал действовавший Всеирландский чемпион в лице . , забив в начале игры гол в ворота Лимерика, позволил Клэру выиграть 1-22 — 0-18 и выйти в первый с 2002 года финал. 8 сентября 2002 года Клэр сошёлся в финале против : к середине первого тайма Клэр вёл в счёте, однако Корк в втором тайме забил три гола в ворота и вернулся в игру. Сравняв счёт, коркцы после удара  повели в счёте, однако в компенсированное время ударом над перекладиной  сравнял счёт и сохранил ничью 0-25 — 3-16, дававшую право на переигровку. Переигровка состоялась 28 сентября:  забил по 3 гола в ворота и над перекладиной, а на 61-й минуте  поразил снова ворота и затем ещё три раза попал над перекладиной: после этого счёт стал 4-16 — 2-16. На последней минуте в ответ на трёхочковый гол  из сборной Корка клэрцы ответили попаданием Дараха Хонана и выиграли 5-16 — 3-16. Центральный нападающий сборной Клэра  выиграл приз лучшего молодого игрока года и лучшего хёрлера года.

В 2014 году в полуфинале чемпионата Манстера Клэр проиграл Корку со счётом 2-18 — 2-23 и выбыл в первый раунд квалификации, попав на . Первый матч завершился ничейным результатом 2-25 — 2-25, причём Клэр доигрывал матч в урезанном составе после удаления одного из своих игроков. В переигровке на стадионе «» Клэр остался опять в меньшинстве, но на поле в этот раз оставались не 14, а 13 игроков, и всё же довёл игру до овертайма, где проиграл со счётом 2-22 — 2-25. Однако даже не это стало ударом для клэрцев: из команды о своём уходе в гэльский футбол объявили три игрока клуба «»: братья Подж и Шон Коллинсы и . 2015 год для Клэра начался с ещё двух потерь в виде дисквалификации Дэйви О’Хэллорана и , продолжился четырьмя поражениями в пяти встречах Национальной лиги и уходом в дивизион 1B (после поражения от  1-17 — 1-18) и поражением в первой же игре чемпионата Манстера против  1-19 — 2-15. В квалификации команда прошла Оффали 3-26 — 0-15 в первом раунде, но во втором проиграла  со счётом 0-20 — 0-17.

В мае 2016 года Клэр  выиграл с  Национальную лигу хёрлинга. В финале он сошёлся с командой : первый поединок завершился вничью со счётом 0-22 — 0-22 даже после овертайма, а во втором клэрцы взяли верх со счётом 1-23 — 2-19.

Тренеры сборной по хёрлингу 
Ниже приведён список тренеров сборной Клэра по хёрлингу, начиная с 1970 года.

Всеирландские финалы

Сборная до 21 года 
Молодёжная сборная Клэра, составленная из игроков не старше 21 года, четырежды побеждала в чемпионате Манстера и четырежды во Всеирландском чемпионате.

Прорыв в 2009 году 
До 2009 года Клэр 12 раз выходил в финалы чемпионата Манстера среди игроков не старше 21 года, однако все 12 раз проигрывал. В 2009 году в Эннисе им удалось победить  и выйти в финал против , где была одержана победа со счётом 2-12 — 2-17. В полуфинале Всеирландского чемпионата клэрцам досталась сборная Голуэя, и по истечении 60 минут был ничейный счёт, поэтому потребовалось сыграть овертайм. В ходе встречи Джо Каннинг из Голуэя забил 4 гола в ворота и 7 над перекладиной, однако Клэр вырвал победу со счётом 5-15 — 3-23. В сентябре 2009 года состоялся первый Всеирландский финал среди команд до 21 года с участием сборной Клэра: на Кроук Парк им противостоял . В упорной борьбе на последних минутах Кормак О’Донован принёс победу Клэру, поразив ворота над перекладиной, а ещё три очка по ходу матча принёс Джон Конлон. Дарах Хонан же получил приз «Прорыв года-2009» ().

Три всеирландских титула подряд (2012—2014) 
В 2012 году Клэр в полуфинале чемпионата Манстера U-21 нанёс поражение  и вышел в финал против . Проигрывая в компенсированное время одно очко типперэрийцам, клэрцы нашли в себе силы вырвать победу: вышедший на замену  забил победный гол в ворота Типперэри и принёс победу 1-16 — 1-14. В полуфинале Всеирландского чемпионата Клэр нанёс поражение Антриму, а в финале переиграл  со счётом 2-17 — 2-11. Через год Клэр защитил оба титула: в первом раунде чемпионата Манстера им был бит  2-15 — 0-17, а в финале Клэр сошёлся снова с Типперэри, победив со счётом 1-17 — 2-10. Во всеирландском финале Клэр нанёс поражение Голуэю 1-16 — 0-7, а в финале разгромил Антрим 2-28 — 0-12. Третий титул был взят в 2014 году: в четвертьфинале первенства Манстера был пройден  2-20 — 1-14, в полуфинале в овертайме снова сломлен Типперэри со счётом 5-19 — 1-25, а в шестом за семь лет финале Клэр разобрался с , победив 1-28 — 1-13 и впервые в истории выиграв три титула чемпиона провинции подряд. В полуфинале Всеирландского чемпионата был разнесён Антрим со счётом 4-28 — 1-10, а в финале в Тёрлсе был побеждён  со счётом 2-20 — 3-11, что принесло третий подряд титул Всеирландских чемпионов Клэру.

Всеирландские финалы (до 21 года)

Юниорская сборная 
В активе юниорской сборной (до 17 лет) — четыре победы в чемпионатах Манстера и всего один выигранный Всеирландский чемпионат.

Выход на сцену (1981 и 1989) 
В 1981 году Клэр выиграл первый юниорский чемпионат, обыграв  со счётом 3-13 — 3-11, но в следующий раз вышел в финал только в 1989 году, обыграв  со счётом 2-13 — 2-12. В том же 1989 году он вышел во Всеирландский финал, но проиграл Оффали со счётом 1-12 — 2-16.

Всеирландские чемпионы (1997) 
В 1997 году Клэр первый и единственный раз выиграл Всеирландский чемпионат, причём в один год с основной командой, обыгравшей Типперэри в тот же день. Юниоры, проиграв в финале чемпионата Манстера  со счётом 2-13 — 1-13, отправились в четвертьфинал, где обыграли Антрим 0-13 — 1-4, затем в полуфинале обыграли  0-13 — 1-7, а в финале Клэр взял верх над Голуэй 1-11 — 1-9.

Две победы подряд в Манстере (2010 и 2011) 
В 2010 году Клэр начал выступление в чемпионате Манстера с поражения от , однако вышел в полуфинал благодаря победам над  и  (0-17 — 1-13). В полуфинале Клэр вышел на  и обыграл его 1-17 — 2-12, а в финале взял у Уотерфорда реванш за поражение на групповом этапе 1-16 — 1-11. В полуфинале Всеирландского чемпионата клэрцами были побеждены дублинцы (0-20 — 2-13), но в финале они проиграли  со счётом 0-14 — 2-10. Через год Клэр взял второй титул чемпиона Манстера, победив в первом раунде , затем пройдя  3-13 — 1-13 в полуфинале и победив  1-20 — 3-9 в финале. Юниоры стали первой сборной графства Клэр, защитившей титул чемпионов провинции. Во ввсеирландском полуфинале Клэр проиграл Голуэю в овертайме 1-18 — 1-23, а через год защитить снова титул им не дал в финале Типперэри, победивший со счётом 1-16 — 1-12.

Всеирландские финалы (до 17 лет)

Достижения 
Всеирландские чемпионаты
 : , , , 
 : , , , 
 : 1997
 : 1914, 1993
 : 2011

Турниры Манстера
 : 1889, 1914, 1932, 1995, 1997, 1998
 : 2009, 2012, 2013, 2014
 : 1981, 1989, 2010, 2011
 : 1914, 1949, 1993, 1995
 : 2011, 2016

Национальная лига хёрлинга
 : 1946, 1977, 1978, 2016

Другие турниры
 : 2009, 2013
 : 2016, 2019
 : 2017

Другие награды
 : 2013

Известные игроки

Сборная звёзд ГАА 
Ниже приведены 28 хёрлеров, попадавших в сборную звёзд ГАА.

Хёрлеры года

Сборная звёзд ГАА (до 21 года) 
Ниже приведены 14 хёрлеров, попадавших в сборную звёзд ГАА из игроков не старше 21 года.

Манстерские призы 
Игрок года в Манстере (до 21 года)
 2014: 
 2013: 
 2012: 
 2009: 

Лучший юниор Манстера
 2011: 
 2010:

Текущий состав 
 : 
Заявка на матч  против  (16 июня 2019)

Камоги 
В 1934 году в Клэре появились первые команды по камоги благодаря работе Мика Хеннесси, секретаря Клэрского совета ГАА и уроженца Клуни. Возрождение игры после долго перерыва произошло в 1958 году благодаря энтузиасткам: Пегги Нэйгл (Эннистимон) и Шейле Кэрролл (Лэхинч). В 2010—2015 годах в графстве действовал план развития камоги под девизом «Наша игра, наша страсть» (); к 2015 году планировалось создать пять новых клубов по этому виду спорта.

Достижения 
 : 1974, 1981, 1986, 2008
 : 1993, 1995, 1999

Гэльский футбол

Краткая история сборной 
В гэльском футболе Клэр завоевал два титула чемпиона Манстера и отметился одним выходом в финал Всеирландского чемпионата. Соревнуется во 2-м дивизионе Национальной футбольной лиги. Первый титул чемпионов Манстера был завоёван в 1917 году, когда клэрцы победили  со счётом 5-4 — 0-1 (ранее в 1912 и 1915 годах Клэр терпел поражение от , а в 1916 году от того же Корка). В полуфинале Всеирландского чемпионата Клэр одержал победу над Голуэем со счётом 2-1 — 0-5, однако в финале потерпел поражение от  со счётом 0-9 — 0-5 — для Уэксфорда это была третья подряд победа во Всеирландском чемпионате (ещё один титул он выиграл в 1918 году).

В 1992 году под руководством Джона Моуэна из  команда вышла в финал, прошедший в Лимерике на «Гэлик Граундс» — противником была команда . Клэр нанёс поражение команде Керри со счётом 2-10 — 0-12 благодаря голам в ворота керрийцев во втором тайме, забитых Колмом Клэнси и Мартином Дэли. До этого с 1936 года ни Керри, ни Корк не выигрывали чемпионат Манстера. На позиции чистого защитника играл Шеймус Клэнси, брат чистого нападающего Колма Клэнси, получивший в 1992 году место в символической сборной ГАА. В полуфинале Всеирландского чемпионата, однако, Клэр проиграл Дублину со счётом 2-12 — 3-14. Этот успех считается одним из редких успехов Клэра в гэльском футболе на уровне основных сборных графств.

Тренеры сборной по гэльскому футболу 
Ниже приведён список тренеров сборной Клэра по гэльскому футболу, начиная с 1991 года.

Всеирландские финалы

Юниорская сборная 
На уровне юниорских сборных графств Клэр выигрывал один титул всеирландского чемпиона и три титула чемпиона Манстера. Первый турнир команда выиграла в 1929 году, победив в финале чемпионата Манстера , а в том же году в финале Всеирландского чемпионата победила . Ещё два титула чемпиона Манстера Клэр выиграл в 1930  году (победа над ) и 1953 году (победа над ).

Всеирландские финалы (до 17 лет)

Достижения 
Всеирландские чемпионаты
 : 1991, 2004
 : 1929

Чемпионаты Манстера
 Чемпионы Манстера: 1917, 1992
 : 1929, 1930, 1953
 : 1925

 Чемпионы 2-го дивизиона: 1992, 1995

Другие турниры
 : 13 раз (1982, 1983, 1984, 1986, 1990, 1991, 1994, 1995, 1997, 2000, 2002, 2008, 2019)
 : 1933/1934

Известные игроки

Текущий состав 
 : Колм Коллинс ()
 Тренеры: Эфи Фитцджеральд (), Джер Кин (Сент-Сенанс Килки)
Заявка на четвертьфинальный матч  против  (28 мая 2017)

Женский гэльский футбол

Достижения 
Всеирландские чемпионаты
 : 1991, 1996
 : 1991, 1994, 2009
 : 1989, 1990
 : 1985, 1987, 1990, 1994

Чемпионаты Манстера
: 2001
Чемпионки Манстера среди дублёрш: 1988, 1989, 1990, 1991, 1996, 2006

Национальная футбольная лига
 : 2001

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт сборной Клэра по гэльским играм и Клэрского совета ГАА 
 Информация о командах Клэра и сборной графства на Hogan Stand 

Клэр (графство)
Гэльские игры в Клэре
Клэр
Клэр